Austria:
 Magdalensberg – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land
 Magdalensberg – góra